Divisione Nazionale 1933 può riferirsi ai seguenti tornei sportivi italiani:

 Divisione Nazionale 1933, 11º campionato italiano di hockey su pista di prima divisione
 Divisione Nazionale 1933, 4º campionato italiano di pallacanestro femminile di prima divisione
 Divisione Nazionale 1933, 13º campionato italiano di pallacanestro maschile di prima divisione